Sezon 1989/90 Division 1.

Tabela końcowa 
Victoire à 2 points.

Awans do Division 1 
 AS Nancy
 Stade Rennais

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1989 we Francji
1990 we Francji